Die Premyer Liqası 1992 war die erste Saison der höchsten Fußball-Spielklasse Aserbaidschans nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Die Saison begann am 3. Mai 1992 und endete am 8. November 1992.

Modus 
Die Liga umfasste 26 Teams und wurde in einem zweiphasigen Spielplan durchgeführt. Dabei wurden die Mannschaften zunächst in zwei Gruppen zu je dreizehn Vereinen aufgeteilt. Die jeweils besten sechs Teams spielten danach eine Meisterrunde, die anderen sieben eine Abstiegsrunde aus.

Meister wurde Neftçi Baku. Die folgende Saison wurde mit zwanzig Vereinen durchgeführt. Deshalb gab es sieben Absteiger und einen Aufsteiger.

Vereine

1. Runde

Tabelle Gruppe A

Kreuztabelle

Tabelle Gruppe B

Kreuztabelle

2. Runde

Tabelle Meisterrunde

Kreuztabelle 

 x = Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übernommen.

Tabelle Abstiegsrunde

Kreuztabelle 

 x = Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übernommen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Azerbaycan Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı auf pfl.az
 Ergebnisse und Tabellen auf WildState.com

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992